Сканер медичний СМ-5 (англ. Scanner medical SM-5) — лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат (ТУ У 33.1-14220751-005:2005) на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора/

Загальна інформація 

Сканер медичний СМ-5 ТУ У 33.1-14220751-005:2005 (1993 р.) — лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки — 1993. Медичний співвиконавець — Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені академіка Володимира Філатова (м. Одеса), науковий керівник — доктор медичних наук професор Лінник Леонід Андрійович, кандидат медичних наук ст. наук. співр. Чечин Петро Павлович. Пізніше в апараті використовувалося випромінювання напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода  на основі арсеніду галію (GaAs) та/або арсеніду алюмінію-галію (AlGaAs) з відповідною довжиною хвилі.

Використовуються при лікуванні макулодистрофії, диплопії, амбліопії, глаукоми, запальних процесів у тканинах переднього та заднього відрізків ока, загноєнь та ерозії рогівки ока, косоокості тощо.

Див. також 
 Сканер медичний СМ-4
 Сканер медичний СМ-1
 Сканер медичний СМ-2
 Оптичний дефлектор
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
Реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення МОЗ України… Нормативно-директивні документи медичного призначення.mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php?page=406

 Макаренко Л. Стає на ноги нове підприємство / Ніжинський вісник. — № 7 (12952) від 25.01 1995 р. 
 Григор'єва В. Увага: ЛСП не ЛСД, а кайфу більше / Україна Молода. — № 43 (361) від 09.06.1995 р.
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Оптичні прилади
Лазерна техніка
Медичне обладнання
Офтальмологічне обладнання